Христевка — название населённых пунктов на Украине:

 Христевка — село в Шишацком районе Полтавской области.
 Христевка — село в Изяславском районе Хмельницкой области.